Posea:
 Grigore N. Posea, profesor universitar, geografie
 Petre Posea

Nume de familie românești